Jan VI Kantakuzen – cesarz bizantyński
 Jan Kantakuzen – serbski arystokrata bizantyńskiego pochodzenia
 Jan Kantakuzen – duks, gubernator temu Trakesion
 Jan Kantakuzen – bizantyński arystokrata i wojskowy
 Jan Kantakuzen – despota
 Jan Kantakuzen – dowódca wojskowy